Гибуличи - остановочный пункт железной дороги. Находится в Гродненской области, Белоруссии

В километре от остановочного пункта, находится деревня Скоморошки, ныне входящая в черту Гродно